

Patronymes 
 Chris McAlpine (1971-) est un hockeyeur sur glace américain ;
 Tony MacAlpine (1960-) est un musicien américain ;
 Hamish McAlpine (1948-) est un footballeur écossais ;
 Donald McAlpine (1934-) est un directeur de la photographie australien ;
 David K. McAlpine (1934-) est un entomologiste australien ;
 J. Frank McAlpine (1922-) est un entomologiste canadien ;
 Kenneth McAlpine (1920-) est un pilote de Formule 1 britannique ;
 Wilbur S. McAlpine (1888-1977) est un entomologiste américain ;
 Daniel McAlpine (1849–1932) est un botaniste écosso-australien.

Autres 
 Alfred McAlpine était une entreprise de construction britannique qui avait donné son nom au stade d'Huddersfield, renommé depuis John Smith's Stadium ;
 McAlpine Locks and Dam est un système de barrage hydroélectrique et d'écluses sur la rivière Ohio ;
 (22780) McAlpine est un astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais
Homonymie